Josep Dalmau i Olivé (Sant Llorenç Savall, 1926 - 2018), sacerdot, activista i escriptor català 
 Josep Dalmau i Rafel (Manresa, 1867 - Barcelona, 1937), pintor, restaurador, antiquari i marxant d'art
 Josep Ignasi Dalmau i de Baquer (la Seu d'Urgell, 1804 - 1878), advocat i polític català 
 Francesc Josep Dalmau Fortuny (Palma, 1981), polític mallorquí